

Sigle 
 Possibly Extinct in the Wild  – Probabilmente estinto in natura, stato di conservazione

Codici 
 PEW – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Peshawar, Pakistan